Србија има укупно девет ветропаркова који су прикључени на систем производње електричне енергије. Први парк изграђен је на Пештеру, у општини Тутин, 2011. године. Највећи ветропарк је „Чибук I”, налази се у месту Мраморак код Ковина, а капацитет му је 158 мегавата. Укупна снага свих ветроелектрана у Србији је 430.000 киловата (430 MW). На територији града Панчева тренутно се развија 8 ветропаркова укупне планиране инсталисане снаге веће од 1.345 MW.

Списак ветропаркова

Види још 
 Ветар
 Ветроелектрана
 Соларна електрана

Референце

Спољашње везе 
 Енергија ветра 
 Регистар произвођача ел. енергије 

Обновљиви извори енергије
Ветроелектране у Србији